Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1981-1982 è stato l'ottavo dall'ultima riforma dei campionati.

Vi partecipano trentadue squadre divise geograficamente in due gironi da sedici. Le squadre si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno, la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Le prime tre classificate di ogni girone sono promosse in Serie A2. Retrocedono 8 squadre: le ultime 4 classificate di ogni girone della regular season.

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Verdetti
Promosse in Serie A/2:SAV Bergamo; Malaguti Ferrara; Cantine Riunite Reggio Emilia; Italcable Perugia; Basket Roseto; Kennedy Firenze

Retrocesse in Serie C/1:Omega Busto Arsizio; ABC Varese; Banca Popolare Milano; Cis Naonis Pordenone; Sella & Mosca Sassari; Basket Sarno; Virtus Ragusa; Cosmos Latina

Fonti
La Provincia (di Cremona) edizione 1981-82; La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1981-82

Pallacanestro nel 1981
1981-1982